Marie Portugalská (portugalsky: Maria de Portugal, španělsky: María de Portugal; 9. února 1313 – 18. ledna 1357 Évora) byla portugalská princezna, která se sňatkem s Alfonsem XI. v roce 1328 stala kastilskou královnou. Byla první dcerou krále Alfonse VI. Portugalského a jeho první manželky Beatrix Kastilské.

Život 
Narodila se jako dcera portugalského krále Alfonse IV. a kastilské infantky Beatrix, dcery Sancha IV. Roku 1328 byla v Alfayete provdána za rozvedeného kastilského krále Alfonse XI. Manželství bylo nešťastné, král zplodil s Marií dva syny, kdežto s milenkou Eleonorou z Guzmánu měl dětí zřejmě dvanáct.

Alfons XI. zemřel roku 1350 a na trůn nastoupil Mariin syn Petr. Krátce po jeho nástupu na kastilský trůn byla Eleonora z Guzmánu v Talaveře zavražděna a veškerý majetek své dlouholeté konkurentky získala od syna ovdovělá Marie. Vrahem byl Mariin tajemník Alfons Fernández de Olmedo.  Konec života Marie strávila v rodné zemi a zemřela v Évoře roku 1357. Syn nechal její ostatky převézt do Sevilly, kde měly být pohřbeny v královské kapli vedle manžela. Místem posledního odpočinku královniných ostatků je v současnosti klášter sv. Klimenta v Seville.

Děti 
 1. Fernando (1332–1333). Byl pohřben v klášteře sv. Klementa v Seville.
 2. Petr (30. 8. 1334 Burgos – 1369 Montiel), jako Petr I. král Kastilie, Leónu a Galicie od roku 1350 až do své smrti, zavražděn (probodnut dýkou) svým nevlastním bratrem Jindřichem, pohřben v kryptě královské kaple katedrály v Seville
 I. ⚭ 1353 Blanka Bourbonská (1339 Vincennes – 1361 Jerez de la Frontera)
 II. ⚭ 1354 Juana de Castro (1340 – 21. 8. 1374)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Kastilské královny
Leónské královny
Galicijské královny
Portugalské infantky
Dynastie Burgundsko-Portugalská
Pohřbení v klášteře sv. Klimenta v Seville
Narození 9. února
Narození v roce 1313
Úmrtí 18. ledna
Úmrtí v roce 1357
Ženy